Мухтар (Муктар, Моктар, від , «обраний») — голова села або місцевої громади (махалля), виборний «староста» в арабських країнах, а також у Туреччині, на Кіпрі тощо.

Арабське ім'я 

Мухтар — поширене прізвище, лакаб (в арабських країнах) та власне ім'я, ісм (в неарабських мусульманських країнах).

 Омар Мухтар (1861—1931) — національний герой лівійського народу (фільм про нього — «Лев пустелі»)
 Ауезов Мухтар Омарханович — казахський письменник
 Іманов Мухтар Казимогли — радянський і азербайджанський вчений-філолог
 Мухтар Кент — американсько-турецький бізнесмен
 Мухтар Май — пакистанська правозахисниця
 Аль-Махді Алі Мухтар — катарський футболіст

Населені пункти 
 Мухтар — село, Шетський район, Карагандинська область, Казахстан

Кличка собаки 
 «До мене, Мухтаре!» — радянський художній фільм 1964 року

Арабські імена